El Torneig de Casablanca 2011, conegut oficialment com a Grand Prix Hassan II 2011 és un esdeveniment tennístic disputat sobre terra batuda que està inclòs en les sèries 250 de l'ATP. La 27a edició del torneig es va disputar entre el 4 i el 10 d'abril del 2011 al Complex Al Amal de Casablanca, Marroc.

L'espanyol Pablo Andújar va guanyar el primer títol individual de la seva carrera. La parella formada pel suec Robert Lindstedt i el romanès Horia Tecău va defensar el títol aconseguit en l'edició anterior.

Quadre individual masculí

Quadre doble masculí

Enllaços externs 
 Web oficial 
 Quadre individual masculí 
 Quadre doble masculí 

2011
ATP World Tour 2011